

Drzewo genealogiczne

Lista członków rodu

Przypisy 

 
R